Ямаути:

 Ямаути — правители княжества Тоса в феодальной Японии.
 Ямаути, Кадзунори (род. 1967) — президент и генеральный директор компании Polyphony Digital.
 Ямаути Кацутоё (1545/1546 —1605) — японский феодал (даймё) периода Сэнгоку. Известный военачальник и властитель княжества Тоса в период Эдо.
 Ямаути, Фусадзиро (1859—1940) — японский предприниматель.
 Ямаути, Хироси (1927 −2013) — японский бизнесмен, превративший небольшую компанию Nintendo в транснациональную.